A Embaixada do Brasil em Mascate é a missão diplomática brasileira de Omã. A missão diplomática se encontra no endereço, Way 1521, Villa 1424 Madinat Al llam (Information City), - 
Tel:(+968) 2464-0100 /Fax:(+968) 2464-0181 - Email: 
brasemb.mascate@itamaraty.gov.br  Mascate, Omã.

Ver também 
 Omã
 Missões diplomáticas do Brasil

Ligações externas 
 Clipping de notícias sobre Corpo Diplomático, Embaixadas, Embaixadores, etc. 
 Lista de Embaixadas

Mascate